Topli Do est un toponyme qui peut désigner :
Topli Do, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Topli Do, un village de Serbie situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja.